Waldhufen ist ein deutscher Ortsname:
 Waldhufen, Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen, Deutschland
 Waldhufen, bis 1936: Plonszöwen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Paporotnoje, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Waldhufendorf